Litoral Sul (Paraíba), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Litoral Sul (Rio Grande do Norte), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte